Pianosonate nr. 18 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 18 (Mozart)